Herm (eiland), een eiland voor de Franse kust van Normandië
Herm (Landes), een gemeente in het Franse departement Landes
L'Herm, een gemeente in het Franse departement Ariège
Herm (beeldhouwkunst), een gebeeldhouwd kopje